В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1975, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1975, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову, яка знялась за рахунку 2–6, 7–6, 4–3.

Сіяні гравчині 

  Маргарет Корт (1-ше коло)
  Івонн Гулагонг (півфінал)
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Вірджинія Вейд (Переможниця)

 Відсутня
 Відсутня
 Відсутня
 Франсуаза Дюрр (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1975